C-Serie steht für:
 Chevrolet C-Serie, Pick-up-Baureihe der Marke Chevrolet
 Dodge C-Serie, Baureihe von Pick-ups der Marke Dodge
 Ford C-Serie, Lkw-Modell des Herstellers Ford
 Isuzu C-Serie, Lkw-Modellreihe der Marke Isuzu, siehe Isuzu Giga

Siehe auch:
 C-Klasse (Begriffsklärung)
 C-Reihe (Begriffsklärung)
 CSeries (Begriffsklärung)
 Serie C (Begriffsklärung)
 Modell C (Begriffsklärung)
 Typ C (Begriffsklärung)